Министр науки и культуры () — член правительства Финляндии. Должность министра была учреждена в 1970 году. Штаб-квартира министерства науки и культуры расположена в Хельсинки. Министром науки и культуры Финляндии с 27 мая 2021 года является .



Список министров науки и культуры

Примечания